

События 

 1034—1040 — Король Шотландии Дункан I (ок.1001—1040), внук Малькольма II Мак-Кеннета. Ранее правитель королевства Стратклайд.
 1034—1035 — Паломничество герцога Нормандии Роберта в Иерусалим и его смерть.
 Ок.1034 — Смерть сеньора Бурбонэ Аршамбо II, потомка Аймара.
 1034—1035 — Король Наварры Санчо III Великий устанавливает контроль над большей частью территории королевства Леон.
 Смерть короля Польши Мешко II. Его сын Казимир I носит лишь титул князя. Казимир изгнан вельможами.
 1034—1055 — Князь Чехии Бржетислав I.
 Договор Ярослава Мудрого с Византией: русская православная церковь признаётся подчинённой патриарху Константинопольскому (некоторые историки оспаривают существование этого договора).
 Роман III Аргир отравлен Зоей, Михаилом и Иоанном. 11 апреля — Романа утопили в купальне. Зоя провозглашает императором Михаила.
 1034—1041 — император Византии Михаил IV Пафлагонский (1005—10 декабря 1041). Женат на императрице Зое.
 Эмир Хорезма Харун отложился от Газны.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1034 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1034 году

 Мешко II
 Роман III Аргир — византийский император

См. также